Horbach (Palts), een plaats in het Duitse district Südwestpfalz, Rijnland-Palts;
Horbach (bij Simmertal), een plaats in het Duitse district Bad Kreuznach, Rijnland-Palts;
Horbach (Westerwald), een plaats in het Duitse district Westerwaldkreis, Rijnland-Palts;
Horbach (Aken), een stadsdeel van Richterich, gemeente Aken (stad), Noordrijn-Westfalen;
Hörbach (Herborn), een plaats in de Duitse gemeente Herborn, deelstaat Hessen.